A 2022-es úszó-világbajnokságon a férfi 10 méteres toronyugrás versenyszámának selejtezőjét és elődöntőjét július 2-án, a döntőjét pedig másnap, július 3-án rendezték meg a budapesti Duna Arénában.

A magyarországi vizes világbajnokság 13., utolsó műugróversenyében – a férfi toronyugrók egyéni küzdelme során – szintén kínai sportoló végzett az első helyen. Az aranyérmet – hatalmas fölénnyel – a címvédő, a tokiói olimpián (2021) ezüstérmes  szerezte meg, miután több mint 27 ponttal maga mögé utasította a japánok mindössze 15 éves ugróját, Tamai Rikutót. A dobogó harmadik fokára ugyancsak egy kínai állhatott fel,  személyében.

Versenynaptár 
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):

Eredmény 
 Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.
 Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak

Jegyzetek 

F10